En astronomie, les termes galaxie de Pégase et galaxie naine de Pégase sans autre précision désignent a priori la galaxie naine irrégulière de Pégase, souvent abrégée PegDIG (pour ) en anglais.

Par abus, et de façon impropre, ils peuvent également désigner la galaxie naine sphéroïdale de Pégase, généralement appelée .